Това е списъкът с епизоди на сериала „Тийн вълк“.

Сезони и епизоди

Епизоди

Сезон 1 (2011)

Сезон 2 (2012)

Сезон 3 (2013-2014)

Сезон 4 (2014)

Сезон 5 (2015) 

Списъци